Het WTA-tennistoernooi van San José (officieel Silicon Valley Classic) van 2021 vond plaats van 2 tot en met 8 augustus 2021 in de Amerikaanse stad San José. Het was de 49e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Zheng Saisai was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Darja Kasatkina.

Het zevende reekshoofd, Danielle Collins uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Russin Darja Kasatkina in drie sets, met een lange tiebreak in de tweede set. Collins wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van San José op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

Mertens was de enige Belgische deelneemster.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar strandde zij in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Nicole Melichar en Květa Peschke had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Peschke speelde samen met de Australische Ellen Perez met wie zij het derde reekshoofd vormde – dit team bereikte de halve finale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani.

Het als tweede geplaatste duo Darija Jurak en Andreja Klepač won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Kroatische Jurak had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Sloveense Klepač acht.

Het Nederlandse team Lesley Pattinama-Kerkhove en Rosalie van der Hoek verloor meteen hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

San Jose 2021
San Jose